Sultan Air — турецкая авиакомпания занимавшаяся чартерными пассажирскими перевозками с 1989 по 1993 год. Базовый аэропорт авиакомпании — Стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

Авиакомпания была основана в 1989 году. Это был совместный проект шведской авиакомпании Transwede и турецких инвесторов. 

Из-за войны в персидском заливе, в начале 1990-х годов в Турции наблюдается спад в сфере туризма. Sultan Air почти весь 1991 год не выполняла полёты. 

Также, в 1991 году была основана дочерняя компания Vip Air, которая должна была заниматься внутренними регулярными рейсами, но в 1992 году она была возвращена в состав Sultan Air.

Осенью 1993 года сертификат Sultan Air был аннулирован.

Авиакомпания была признана банкротом в 1996 году.

Флот 
Флот авиакомпании в основном состоял из самолётов Airbus A300, Boeing 737-200, Boeing 737-300.

Примечания 

Упразднённые авиакомпании Турции